Паздников — русская фамилия. Известные носители:
 Паздников, Владимир Ерофеевич (1928—2019)  — Герой социалистического труда.
 Паздников, Николай Семёнович (род. 1960) — советский хоккеист с мячом, двукратный чемпион мира.
 Паздников, Пётр Иванович (1924—2006) — полный кавалер ордена Славы.